Rukhovtsi (bulgariska: Руховци) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Elena och regionen Veliko Tarnovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Rukhovtsi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rukhovtsi är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Rukhovtsi ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Rukhovtsi. Runt Rukhovtsi är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Elena,  km väster om Rukhovtsi.

I omgivningarna runt Rukhovtsi växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Veliko Tarnovo (region)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll